Amedeo era figlio di Adalberto I e fratello di Anscario II e Berengario II. In seguito ai contrasti degli anscarici con re Ugo di Provenza, nel 940 dovette ridimensionare le proprie mire di potere.

Nel 950 fu primo conte di Pombia. Ebbe due figli: Adalberto e Dadone di Pombia. Entrambi succedettero al padre nella carica comitale di Pombia, in seguito alla sua morte (962); il primo fu conte dal 962 al 973, il secondo fino al 998.

Dadone ebbe quattro figli tra cui Arduino d'Ivrea.

Ascendenza 
<div align="center">

Voci correlate
Anscarici
Storia del Piemonte

Anscarici